Berghut
Chalet